Charles Leslie (1774–1833) – brytyjski szlachcic, 2. baronet Peppys
 Charles Pepys (1781–1851) – brytyjski arystokrata, sędzia i polityk, minister w trzech rządach, Lord Kanclerz, 1. hrabia Cottenham
 Charles Pepys (1824–1863) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Cottenham

Zobacz też